Joseph Liouville, een Franse wiskundige
Liouville-functie
Liouville-getal
Constante van Liouville
Stelling van Liouville
Vergelijking van Liouville
Liouville (inslagkrater), een inslagkrater op de maan, genoemd naar de wiskundige
Liouville (plaats), een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Meuse